In Schweden gibt es zahlreiche Möglichkeiten den alpinen Skisport auszuüben. Die Gebiete konzentrieren sich auf die Grenzgebiete zu Norwegen.

Viele der Orte im Bereich des skandinavischen Gebirges haben außerdem noch kleine Skigebiete mit wenigen Liften und Pistenkilometern. Diese "Hausberge" sind hier nicht aufgeführt.

Weblinks 

!
Schweden